Николай Всеволодович Софинский (род. 10 февраля 1958) — российский дипломат.

Биография 
Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР (1980). На дипломатической работе с 1990 года. Кандидат исторических наук.
 В 1995—2000 годах — советник-посланник посольства России в Испании.
 В 2000—2003 годах — заместитель директора Департамента Северной Америки МИД России.
 В 2003—2008 годах — генеральный консул России в Хьюстоне (США).
 С мая 2008 по февраль 2011 года — заместитель директора Департамента Северной Америки МИД России.
 С 15 февраля 2011 по 19 января 2015 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Перу.
 В 2015—2018 годах — заместитель директора Латиноамериканского департамента МИД России.
 С 10 января 2018 по 5 октября 2020 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Уругвае и наблюдатель при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству.
 С 10 февраля 2023 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Мексике и Белизе по совместительству.

Награды 
 Знак отличия «За безупречную службу» XXX лет (4 мая 2022) — За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (30 декабря 1996).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (3 сентября 2018).

Семья 
Женат, имеет сына и дочь.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Перу
Послы Российской Федерации в Уругвае
Послы Российской Федерации в Мексике
Послы Российской Федерации в Белизе
Консулы России в Хьюстоне